Влади́мир Си́монов:
 Симонов, Владимир Александрович (род. 1957) — советский и российский актёр.
 Симонов, Владимир Васильевич (1935—2020) — советский и российский учёный, конструктор-оружейник, лауреат Государственной премии СССР.
 Симонов, Владимир Дмитриевич (род. 1947) — советский и украинский политик, 1-й секретарь Тернопольского областного комитета Коммунистической партии Украины.
 Симонов, Владимир Исакович (род. 1950) — русский писатель, поэт и философ, сценарист, общественный деятель.